Пироговское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Тверская область
 Пироговское сельское поселение — входит в Торжокский район Тверской области

Удмуртия 
 Пироговское сельское поселение — входит в Завьяловский район Удмуртии